Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek – festiwal teatralny, odbywający się od 1994 w Toruniu. Organizuje je Teatr Baj Pomorski w Toruniu. Jest największym i najstarszym Festiwalem Teatrów dziecięcych w Polsce.

Festiwal zwyczajowo odbywa się jesienią, najczęściej w październiku. Trwa kilka dni, w czasie których dziecięce sceny teatralne w kraju prezentują po jednym przedstawieniu. Daje to obraz życia teatralnego dla dzieci i młodzieży w Polsce. Przedstawienia mają określone kategorie wiekowe. Prezentowane są również przestawienia teatrów zagranicznych 

Dyrektorem Festiwalu jest Zbigniew Lisowski, a kierownikiem festiwalu – Krystian Kubjaczyk.

Almanach Międzynarodowych Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek (1994-2004) 
Dokumentacja 11-stu edycji Międzynarodowych Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek w latach 1994 – 2004
Spektakle festiwalowe podane są w kolejności prezentacji.

I Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek 9-16 listopada 1994 
Przedstawienia dla dzieci:

 Koziołek Matołek, Państwowy Teatr Lalki i Aktora im. H.Ch. Andersena w Lublinie (Polska)
 Bajka o księciu Pipo, o koniu Pipo i o księżniczce Popi, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki (Polska)
 Robinson Crusoe, Państwowy Teatr Lalka w Warszawie (Polska) – Grand Prix Złoty Piernik Torunia w kategorii spektakli dla dzieci|
 Ribidi, Ribidi Knoll, Teatr Animacji w Poznaniu (Polska) – nagroda za reżyserię dla Janusza Ryla-Krystianowskiego. Nagroda aktorska dla Lecha Chojnackiego
 Baśń o Rycerzu Gotfrydzie, Teatr Baj Pomorski w Toruniu (Polska)
 Jaś i Małgosia z naszej ulicy, Teatr Lalek „Pleciuga” w Szczecinie (Polska)
 Mały tygrys Pietrek, Białostocki Teatr Lalek (Polska)
 Olbrzym, Teatr Wierszalin z Supraśla (Polska) – nagroda za spektakl poruszający istotne problemy dziecka

Przedstawienia dla dorosłych:

 Johanes Doktor Faust, Państwowy Teatr Lalki i Aktora im. H. Ch. Andersena w Lublinie (Polska)
 Pastorałki, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki (Polska) – GRAND PRIX Złoty Piernik w kategorii spektakli dla dorosłych
 Plugawy ptak nocy, Teatr Kalong z Wrocławia (Polska)
 Stille Wasser, Junges Theater w Getyndze (Niemcy)
 Kabaret dada, Białostocki Teatr Lalek (Polska)
 Niedokonania, Teatr Lalek we Wrocławiu (Polska)

II Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek 1-8 listopada 1995 
Przedstawienia dla dzieci:
 Arlekin i Kolombina, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki (Polska)
 Wojna o echo, Białostocki Teatr Lalek (Polska)
 Szewc Dratewka, Teatr Bis z Poznania (Polska)
 Kopciuszek, Olsztyński Teatr Lalek (Polska)
 Zwierzęta doktora Dolittle’a, Teatr Baj Pomorski w Toruniu (Polska) – nagroda za stworzenie postaci scenicznej najbliższej dzieciom dla Janusza Słomińskiego 
 Rudy Dżil i jego pies, Teatr Lalka z Warszawy (Polska)
 Brama słońca, Miejski Teatr Miniatura z Gdańska (Polska) – Grand Prix Złoty Piernik Torunia w kategorii spektakli dla dzieci. Nagroda za scenografię dla Rajmunda Strzeleckiego
 Mały książę, Państwowy Teatr Lalki i Aktora w Lublinie (Polska) – nagroda za spektakl poruszający istotne problemy dziecka

Przedstawienia dla dorosłych:
 Parady, Białostocki Teatr Lalek (Polska) – nagroda za scenografię dla Rajmunda Strzeleckiego
 Fredroigraszki, Teatr Animacji w Poznaniu (Polska)
 Carmen, Teatr Lalek Arlekin z Łodzi (Polska) – nagroda za kreację aktorską dla Joanny Stasiewicz, nagroda za muzykę dla Bogdana Dowlasza
 Żywot Wowry wśród żywotów świętych, Państwowy Teatr Lalek Rabcio w Rabce (Polska) – Grand Prix Złoty Piernik Torunia w kategorii spektakli dla dorosłych, nagroda za reżyserię dla Stanisława Ochmańskiego, nagroda za scenografię dla Rajmunda Strzeleckiego
 Drewniany koń, Teatr Baj Pomorski w Toruniu (Polska)

III Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek 6-13.10.1996 
Przedstawienia dla dzieci:
 Przygody Sindbada Żeglarza, Teatr Baj Pomorski w Toruniu (Polska) – Grand Prix w kategorii spektakli dla dzieci
 Król Jeleń, Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach (Polska)
 Czerwony Kapturek, Kompania Teatr z Lublina (Polska)
 Guliwer, Białostocki Teatr Lalek (Polska) – nagroda za reżyserię dla Ondreja Spišaka, nagroda aktorska za kreację zbiorową, nagroda aktorska dla Pawła Aignera
 Piotruś Pan, Państwowy Teatr Lalki i Aktora im. H. Ch. Andersena (Polska) – nagroda za spektakl poruszający istotne problemy dziecka
 Medyk, Towarzystwo Teatralne Wierszalin z Supraśla (Polska) – nagroda za scenografię dla Mikołaja Maleszy
 Opowieść o miłości, o drzewie i o tobie, Państwowy Teatr Lalka w Warszawie (Polska) – nagroda za stworzenie postaci najbliższej dzieciom dla Anety Jucejko-Pałęckiej
 Ramdam, gadające lustro, Teatr 13 Muz ze Szczecina (Polska)

Przedstawienia dla dorosłych:
 Wesele, Państwowy Teatr Lalek Rabcio w Rabce (Polska)
 Celestyna, Kompania Teatr z Lublina (Polska)
 Balladyna, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki (Polska)
 Głup, Towarzystwo Teatralne Wierszalin z Supraśla (Polska) – nagroda za muzykę dla Jacka Ostaszewskiego, nagroda za scenografię dla Mikołaja Maleszy
 Historia o żołnierzu, Państwowy Teatr Lalek Arlekin z Łodzi (Polska)
 Orfeusz, Państwowy Teatr Lalka z Warszawy (Polska)

Nagrody Grand Prix w kategorii spektaklu dla dorosłych nie przyznano.

IV Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek 5-12.10.1997 
Przedstawienia dla dzieci:

 Piękna i Bestia, Teatr Lalek Arlekin z Łodzi (Polska)
 Komedia dla mamy i taty, Teatr Lalek we Wrocławiu (Polska) – nagroda dla spektaklu poruszającego istotne problemy dziecka, nagroda za scenografię dla Jadwigi Mydlarskiej-Kowal 
 Rycerz Niezłomny, Teatr Lalki i Aktora im. H. Ch. Andersena w Lubinie (Polska)
 Śpiąca Królewna, Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum z Katowic (Polska)
 Alicja w Krainie Czarów, Białostocki Teatr Lalek (Polska) – nagroda za muzykę dla Edwarda Sielickiego
 Jarmark z Punchem, Teatr Lalki i Aktora Miniatura z Gdańska (Polska)
 Tajemniczy dom, Teatr Baj Pomorski w Toruniu (Polska) – nagroda za stworzenie postaci najbliższej dzieciom dla Filipa Antonowicza
 Wyprawa do wnętrza ziemi, Teatr Lalka w Warszawie (Polska) – Grand Prix Złoty Piernik Toruniu w kategorii spektakli dla dzieci, nagroda za reżyserię dla Ondreja Spišaka, nagroda ZASP-u im. J. Wilkowskiego

Przedstawienia dla dorosłych:
 Prawiek i inne czasy, Towarzystwo Teatralne Wierszalin z Supraśla (Polska)
 Romeo i Julia, Olsztyński Teatr Lalek (Polska)
 Niech żyje Punch, Białostocki Teatr Lalek (Polska) – Grand Prix Złoty piernik Torunia w kategorii spektakli dla dorosłych, nagroda aktorska dla Ryszarda Dolińskiego 
 Wędrówki mistrza Kościeja, Teatr Lalki i Aktora Miniatura w Gdańsku (Polska)
 Pan Twardowski, Teatr Baj Pomorski w Toruniu (Polska)
 Pinokio, Kysucka Divadelna Scena w Czadcy (Słowacja)

V Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek 4-10.10.1998 
Przedstawienia dla dzieci:
 Państwo Fajnackich, Białostocki Teatr Lalek (Polska) – nagroda Grand Prix Złoty Piernik Torunia w kategorii spektakli dla dzieci, nagroda za spektakl poruszający istotne problemy dziecka
 Metamorfozy, Teatr 3/4 Zusno (Polska)
 Kot w butach, Teatr Animacji z Poznania (Polska) – nagroda za scenografię dla Dariusza Panasa, nagroda aktorska dla Marcela Górnickiego, nagroda ZASP-u
 Ja, Koziołek Matołek, Teatr Guliwer z Warszawy (Polska)
 Alicja w Krainie Czarów, Teatr Baj Pomorski w Toruniu (Polska) – nagroda za stworzenie postaci scenicznej najbliższej dzieciom dla Edyty Soboczyńskiej
 O biednym szewcu i chciwym młynarzu, Teatr Pleciuga ze Szczecina (Polska)
 Braciszek i siostrzyczka, Teatr Stacja Szamocin (Polska)
 Księżniczka Elfów, Scena 96 z Warszawy (Polska)
 Czerwony Kapturek, Teatr Baj Pomorski w Toruniu (Polska) – spektakl poza konkursowy

Przedstawienia dla dorosłych:
 Gianni, Jan, Johan, John, Juan ..., Teatr 3/4 Zusno (Polska) – nagroda za reżyserię dla Krzysztofa Raua
 Testament, Białostocki Teatr Lalek (Polska)
 Dybbuk, Towarzystwo Teatralne Wierszalin z Supraśla (Polska) – nagroda za muzykę dla Jacka Ostaszewskiego
 Ubu, Król, Teatr Animacji z Poznania (Polska) – Grand Prix Złoty Piernik Torunia w kategorii spektakli dla dorosłych
 Dong, Teatr Cinema z Michałowic (Polska)
 Spowiedź w drewnie, Teatr Stacja Szamocin (Polska)

VI Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek 3-8.10.1999 
Przedstawienia dla dzieci:
 Księga dobrej nadziei, Teatr Groteska z Krakowa (Polska) – nagroda za stworzenie postaci scenicznej najbliższej dzieciom dla Barbary Cieślak
 Ganniele, Narodowy Teatr Lalek republiki Białorusi z Mińska (Białoruś) – nagroda za spektakl poruszający istotne problemy dziecka, nagroda za reżyserię, nagroda za muzykę da Vladimira Kondrusevicza, nagroda ZASP-u im. J. Wilkowskiego
 Amelka, bóbr i król na dachu, Białostocki Teatr Lalek (Polska)
 Kopciuszek, Teatr Baj Pomorski w Toruniu (Polska)
 Mio, mój Mio, Olsztyński Teatr Lalek (Polska)
 Książę Portugalii, Teatr Arlekin z Łodzi (Polska) – Grand Prix Złoty Piernik Torunia w kategorii przedstawień dla dzieci

Przedstawienia dla dorosłych:
 Don Kichot, Teatr Bambalina Titelles z Walencji (Hiszpania) – nagroda Grand Prix Złoty Piernik Torunia w kategorii spektakli dla dorosłych
 Żółty autobus, Stare Divadlo Nitra (Słowacja)
 Don Kichot, Teatr Baj Pomorski w Toruniu (Polska) – nagroda za scenografię dla Ivana Hudaka
 Pokusice, Teatr Lalek Banialuka – Ośrodek Teatralny – Teatr Silnia z Bielska-Białej (Polska) – nagroda aktorska dla zespołu

VII Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek	1-7.10.2000 
Przedstawienia dla dzieci:
 Kubuś Puchatek, Teatr Animacji z Poznania (Polska) – nagroda za stworzenie postaci scenicznej najbliższej dzieciom
 Opowieści babuni, Teatr Tsvete (Bułgaria)
 Królowa Krainy Śniegu, Opolskiego Teatru Lalek (Polska)
 Odyseja, Teatr Lalka z Warszawy – nagroda za reżyserię dla Ondreja Spišaka, nagroda za scenografię dla Ivana Hudaka
 Kto rozbudzi słońce, Kijowski Teatr Marionetek (Ukraina)
 Opowieść z przyszłości, Teatr Baj Pomorski w Toruniu (Polska) – nagroda dla spektaklu poruszającego istotne problemy dziecka
 Czerwony Kapturek, Kijowski Teatr Marionetek (Ukraina) – Grand Prix w kategorii spektakli dla dzieci

Przedstawienia dla dorosłych:
 Peeling, Poopik Theatre (Izrael) – nagroda ZASP-u
 Dzisiaj: Faust!, Figurentheatre Gingganz (Niemcy) – nagroda aktorska dla Michaela Staemlera
 Tragedia o Makbecie, Grodzieński Teatr Lalek (Białoruś)
 Kytice, Teatr Lalek z Ostrawy (Czechy) – Grand Prix w kategorii spektakli dla dorosłych, nagroda za muzykę dla Pavla Helebranda
 Ofiara Wilgefortis, Towarzystwo Teatralne Wierszalin (Polska)
 Kruk, Teatr Baj Pomorski w Toruniu (Polska)

VIII Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek 30.09 – 6.10.2001 
Przedstawienia dla dzieci:
 Mamy świętego Mikołaja, Białostocki Teatr Lalek (Polska)
 Rudy Dżil i jego pies, Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska w Krakowie (Polska)
 Wšechno litá co peři má, Divadlo Drak z Pragi (Czechy) – Grand Prix w kategorii przedstawień dla dzieci, nagroda za scenografię dla Marka Zakosteleckiego
 Mr. Scrooge, Teatr Lalek Banialuka im. J. Zitmana z Bielska-Białej (Polska)
 Królowa Śniegu, Teatr Animacji z Poznania (Polska)
 Niebieski ptak, Stare Divadlo Nitra (Słowacji)
 Czarownica z Altar, Teatr Baj Pomorski w Toruniu (Polska) – nagroda dla spektaklu poruszającego istotne problemy dziecka, nagroda za stworzenie postaci scenicznej najbliższej dzieciom dla Edyty Soboczyńskiej

Przedstawienia dla dorosłych:
 Vitéz László i przeklęty młyn, János Pályi (Węgry) – nagroda za kreację aktorską dla Jánosa Pályi’a, nagroda za muzykę dla Gyuala Majorosa
 Everyman in Purgatatrium, Gèza Kovács (Węgry) – nagroda za muzykę dla Gyuala Majorosa
 La Scie Patroptique, Ches Panses Vertes (Francja)
 Pft, fft, fft..., Theatre Manarf (Francja) 
 Poems visuals, Companyia Jordi Betran (Hiszpanii) – nagroda za reżyserię dla zespołu, nagroda ZASP-u im. J. Wilkowskiego
 Lady Makbet, Figurentheater Ulrike Andersen (Niemcy)
 Romans Perlimplina i Belisy, Teatr Okno z Supraśla (Polska)
 Zanim was rozdzielą sny, Divadlo Continuo z Pragi (Czechy)

IX Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek 29.09. – 4. 10.2002 
'Przedstawienia dla dzieci:
 Kopciuszek, Teatr Dom Lalek Petersburga (Rosja) – Ggrand Prix w kategorii spektakli dla dzieci
 Najmniejszy cyrk świata, Tradycyjny Teatr Lalkowy Antona Anderle Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
 Pierścień i róża, Teatr Baj Pomorski w Toruniu (Polska) – nagroda za stworzenie postaci scenicznej najbliższej dzieciom
 Zimowa opowieść, Teatr Dom Lalek z Penzy (Rosja) – nagroda za scenografię dla Konstantina Melnikova, nagroda za muzykę dla Jery Matweewa i Artoma Arkuszenko, nagroda za spektakl poruszający istotne problemy dziecka
 Śnieżka, Teatr Animacji z Poznania (Polska)
 Osiem dni stworzenia świata, Teatr Vaskasas Bábszinház z Węgier

Przedstawienia dla dorosłych:
 Lear, Teatr Baj Pomorski w Toruniu (Polska) – nagroda za reżyserię dla Aleksieja Leliawskiego
 Miłość i cały ten teatr, Kobalt Figurentheater z a (Niemcy) – nagroda aktorska dla Kristiane Balsevicius
 Śmieszny staruszek, Teatr Lalek we Wrocławiu (Polska) – Nagroda Główna w kategorii spektakli dla dorosłych
Po deszczyku, Teatr Lalek republiki Marii El
 Oni, Teatr Animacji z Poznania
 Sen nocy letniej, Regionalny Teatr Lalkowy z Grodna (Białoruś)
 Być ptakiem, Teatr Ding Foundation z Londynu (Anglia)

X Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek 27.09 – 3.10.2003 
Przedstawienia dla dzieci:
 Jezioro łabędzie, Teatr Arlekin z Łodzi (Polska) 
 Faust, Genowefa, Don Juan, Teatr Guliwer z Warszawy (Polska)
 Krawiec Niteczka, Teatr Malutki z Łodzi (Polska) – nagroda za stworzenie postaci najbliższej dzieciom dla Małgorzaty Wolańskiej
 Córka Króla Mórz, Teatr Lalek we Wrocławiu (Polska) – Grand Prix w kategorii spektakli dla dzieci, nagroda za scenografię dla Jadwigi Mydlarskiej-Kowal, nagroda za muzykę dla Marcina Mirowskiego
 Pani Wdzięczny Strumyk, Teatr Lalki, Maski i Aktora Groteska z Krakowa (Polska)
 Śpiąca Królewna, Teatr Dom Lalek z Petersburga (Rosja) – nagroda aktorska dla Eliny Ageewej, nagroda ZASP-u im. J. Wilkowskiego

Przedstawienia dla dorosłych:
 Rytm serca, Teatr Claudio Cinellego z Florencji (Włochy) – nagroda za reżyserię dla Claudio Cinellego
 Hamlet, Miejski Teatr Lalek z Płowdiw (Bułgaria)
 Kiedy znów będę mały, Teatr Laboratorium z Oldenburga (Niemcy)
 Kartoteka, Olsztyński Teatr Lalek (Polska)
 Co się dzieje z modlitwami niegrzecznych dzieci, Teatr Lalek „Pleciuga” ze Szczecina – Nagroda Główna w kategorii spektakli dla dorosłych, nagroda za reżyserię dla Anny Augustynowicz

XI Międzynarodowe Toruńskie Spotkania Teatrów Lalek 16 – 22.10.2004 
Przedstawienia dla dzieci:
 O Diabełku Widełku, Teatr Lalek Banialuka im. J. Zitzmana (Polska)
 Zaczarowane dudy, Divadlo Drak z Hradec Kralove (Czechy) – nagroda za reżyserię dla Josefa Krofty, nagroda aktorska za rolę kobiecą dla Petry Cicákovej
 101 dalmatyńczyków, Teatr Lalek we Wrocławiu (Polska)
Złotowłosa, Stare Divadlo Nitra (Słowacja)
 Krótki kurs poezji dziecięcej, Białostocki Teatr Lalek (Polska) – nagroda za muzykę dla Krzysztofa Dziermy
 Jak Matołusz poszedł szukać Olbrzyma, Opolski Teatr Lalki i Aktora (Polska)
 Kopciuszek, Teatr Lalka (Polska) – Nagroda za najlepsze przedstawienie dla dzieci, nagroda za reżyserię dla Josefa Krofty, nagroda za scenografię dla Joanny Braun, nagroda za muzykę dla Krzysztofa Dziermy

Przedstawienia dla dorosłych:
 Tutejsi, Miejski Teatr Lalek z Grodna (Białoruś)
 Opowieść o Lejzorku Rojtszwańcu, Teatr Lalki i Aktora z Łomży (Polska) – nagroda aktorska za rolę męską dla Tomasza Rynkowskiego
 Święta Księga, Teatr Dramatyczno-lalkowy z pazardjiku (Bułgaria)
 Re: Frankenstein, Stuffed Puppet Theatre z Amersfort (Holandia) – Grand Prix Festiwalu, nagroda ZASP-u im. J. Wilkowskiego
 Święty Edyp, Towarzystwo Teatralne Wierszalin z Supraśla (Polska)

Zobacz też 
 Teatry w Toruniu
 Festiwale w Toruniu
 Teatr Baj Pomorski w Toruniu

Linki zewnętrzne 
 Strona Międzynarodowych Toruńskich Spotkań Teatrów Lalek

Lalek
Teatr lalek
Festiwale i przeglądy w Toruniu
Teatr w Toruniu